Algatocín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Algatocín (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Algatocín (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar